Sant'Elija ima više značenja:
 Sant'Elija (Ankona)
 Sant'Elija (Benevento)
 Sant'Elija (Katancaro)
 Sant'Elija (Frozinone)
 Sant'Elija (Leče)
 Sant'Elija (Peskara)
 Sant'Elija (Ređo di Kalabrija)
 Sant'Elija (Rijeti)